Pelchat ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Pelchat (* 1950), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Québec 
 Michel Pelchat (1938–1974), französischer Radrennfahrer